Лас Кочерас има више значења:

 Лас Кочерас (Агва Пријета), насеље у савезној држави Сонора у Мексику
 Лас Кочерас (Ермосиљо), насеље у савезној држави Сонора у Мексику